Ageízem (izgovorjava: ejdžízəm) je stereotipiziranje in diskriminacija posameznikov ali skupin na podlagi njihove starosti. To je lahko slučajno ali sistematično. Izraz je leta 1969 skoval Neil Robert Butler. Butler je definiral ageizem kot kombinacijo treh medsebojno povezanih elementov. Ti so: predsodni odnos do starejših, starosti in staranja; diskriminatorne prakse do starejših ljudi in pa institucionalne prakse in politike, ki utrjujejo in ohranjajo stereotipe o starejših.

Četudi se izraz včasih rabi tudi za opis predsodkov in diskriminacijo mladostnikov ter otrok, vključno z neupoštevanjem njihovih idej, ker naj bi bili preveč mladi, in pričakovanji, da naj bi se zaradi svoje starosti morali vesti na določen način, se izraz pretežno rabi v zvezi z obravnavo starejših oseb. Poleg tega je bilo poudarjeno, da stigmatizatizacija ne nastajo samo zunaj kohezivno predstavljene skupine starejših, vendar prav tako poteka tudi znotraj skupine same.

Reference 

Diskriminacija
Predsodki